Египетская Премьер-лига 2018/2019 годов () — 60-й сезон чемпионата Египта по футболу. Он начался 31 июля 2018 года и закончится 28 июля 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эль-Раджа», «Танта» и «Аль-Наср». Их заменили «Эль-Гуна», «Ногум» и «Харас Эль-Ходуд», победители соответственно групп A, B и C во Втором дивизионе 2017/18.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на egyptianfootball.net
 Чемпионат Египта на soccerway

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2018 году
Спорт в Египте в 2019 году